О́сгуд () — фамилия и топоним британского происхождения.

Персоналии 
 Осгуд, Вильям Фог — американский математик. 
 Осгуд, Крис (род. 1972) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Осгуд, Питер (1947—2006) — английский футболист, нападающий.
 Осгуд, Уилфрид Хадсон (1875—1947) — американский зоолог.
 Осгуд, Фрэнсис Сарджент (1811—1850) — американская поэтесса и писательница.
 Осгуд, Чарльз (1916—1991) — американский психолог, разработчик методики семантического дифференциала.

Топоним 

 Осгуд (Онтарио)
 Осгуд (Миссури) (англ.) - город в США, штат Миссури.